Vändpunkten kan avse:

 Vändpunkten (film), film från 1977 av Herbert Ross och Arthur Laurents
 Vändpunkten (bok av Mann), självbiografi av Klaus Mann
 Vändpunkten (bok av Seferis), diktsamling av Giorgos Seferis
 Vändpunkten (bok av White), bok av Ellen G. White

Se även 
 Wende (olika betydelser)